Briga (topònim), arrel cèltica present en diversos topònims europeus, "fortalesa en un turó"
 BRIGA, organització independentista gallega
 La Briga Auta, població del Piemont
 Briga Novarese, població del Piemont 
 Briga (Eslovènia), població de la Baixa Carniola eslovena
 La Briga, població dels Alps Marítims